El topónimo Visrivier, que significa "río de la pesca" en lengua afrikáans, designa a dos ríos diferentes del África Austral:

Al Groot Visrivier, que atraviesa la provincia del Cabo Oriental, en la República de Sudáfrica.
Al Visrivier de Namibia, afluente del río Orange.